Fanger est un patronyme porté notamment par :

 Élisabeth Fanger (1956-), écrivaine française ;
 Martin Fanger (1978-), coureur cycliste suisse, spécialiste du VTT.